Der Rogers Cup 2017 war ein Tennisturnier der Damen in Toronto. Das Hartplatzturnier der Premier-5-Kategorie war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 7. bis 13. August 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup 2017 fand vom 5. bis 6. August 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Toronto